Појам Камелот може да означава:
 Камелот (митологија), дворац легендарног краља Артура
 Камелот (музичка група)